Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute à Phoenix du 17 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patti Hogan et Peggy Michel.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de l'Arizona

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en mars 1969